Der er flere regenter med navnet Ferdinand 3. Se:

 Ferdinand 3. (Tysk-romerske rige) (1608-1657) – tysk-romersk kejser 1637-1657
 Ferdinand 3. af Sicilien (1751-1825) – konge af Sicilien 1759-1816
 Ferdinand 3. af Toscana (1769-1824) – storhertug af Toscana 1791-1799 og 1814-1824